

Persone
 Mario Licker – calciatore italiano
 Roland Licker – canoista lussemburghese

Videogiochi
 Licker – nemici della serie di videogiochi Resident Evil